Lorenzo Marcello peut faire référence à 2 sous-marins de la Regia Marina:
 Lorenzo Marcello lancé en 1918, 1 mois avant la fin de la première guerre mondiale
 Lorenzo Marcello lancé en 1938 et ayant participé à la seconde guerre mondiale